Alphonse Louis Nicolas Borrelly a découvert plusieurs comètes, qui portent en conséquent son nom : 
 La comète périodique numérotée 19P/Borrelly (alias P/1904 Y2, 1905 II, 1904e, P/1911 S1, 1911 VIII, 1911e, 1918 IV, 1918c, 1925 VIII, 1925f, 1932 IV, 1932i, 1953 IV, 1954b, 1960 V, 1960k, 1967 VIII, 1967m, 1974 VII, 1973m, 1981 IV, 1980i, 1987 XXXIII, 1987p, 1994 XXX, 1994l)
 Plusieurs comètes à longue période :
 C/1873 Q1 (Borrelly) (alias 1873 IV, 1873c)
 C/1874 O1 (Borrelly) (alias 1874 V, 1874d)
 C/1874 X1 (Borrelly) (alias 1874 VI, 1874f)
 C/1877 C1 (Borrelly) (alias 1877 I, 1877a)
 C/1889 X1 (Borrelly) (alias 1890 I, 1889g)
 C/1903 M1 (Borrelly) (alias 1903 IV, 1903c)
 C/1912 V1 (Borrelly) (alias 1912 III, 1912c)
 Ainsi que les comètes co-découvertes suivantes :
 C/1900 O1 (Borrelly-Brooks) (alias 1900 II, 1900b)
 C/1909 L1 (Borrelly-Daniel) (alias 1909 I, 1909a)

Borrelly